Роџер Федерер је четврти пут освојио турнир. У финалу је савладао Џона Изнера резултатом 6:1, 6:4.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације
 

Отворено првенство Мајамија – мушкарци појединачно
Отворено првенство Мајамија 2019.